HKG est un code qui peut signifier :
 Hong Kong,
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Aéroport international de Hong Kong, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports
Code